Васи́лий Пушкарёв:
 
 Пушкарёв, Василий Евгеньевич (род. 2002) - российский спортсмен (подводный спорт).